Цепеш-Воде () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Мовіла-Міресій.
 Цепеш-Воде () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Сіліштя.